von Grünigen ist der Familienname folgender Personen:
 Christine von Grünigen (* 1964), Schweizer Skirennfahrerin
 Ernst von Grünigen (1950–1992), Schweizer Skispringer
 Kaspar von Grünigen (* 1982), Schweizer Jazzmusiker
 Marianne von Grünigen (* 1936), Schweizer Diplomatin
 Michael von Grünigen (* 1969), Schweizer Skirennfahrer
 Noel von Grünigen (* 1995), Schweizer Skirennfahrer

Siehe auch:
 Grüningen